Knaust kan syfta på:

 Knaust – ett efternamn och personer med namnet
Hotell Knaust – ett hotell i Sundsvall
Knaust & Larsson – ett grosshandelsföretag